Princezna Alžběta Karolina Britská (10. ledna 1741, Westminster - 4. září 1759, Surrey) byla jedním z dětí Frederika, prince z Walesu, a princezny Augusty Sasko-Gothajské. Byla vnučkou krále Jiřího II. a sestrou krále Jiřího III.

Mládí 
Princezna Alžběta se narodila 10. ledna 1741 v Norfolk House na náměstí sv. Jakuba ve Westminsteru. Jejím otcem byl princ z Walesu Frederik Ludvík Hannoverský, starší syn krále Jiřího II. a Karoliny z Ansbachu. Její matka byla princezna z Walesu Augusta Sasko-Gothajská. Po dvacetipěti dnech od narození byla pokřtěna biskupskem Oxfordu Thomasem Seckerem - její kmotři byli Karel Vilém Frederik markrabě Braniborsko-Ansbachský (zastoupený Charlesem Calvertem, dánská královna Žofie Magdalena Braniborská (zastoupená Annou Ingram, vikomtesou z Irvine) a vévodkyně sasko-gothajská (zastoupená Lady Jane Hamilton).

Zemřela 4. září 1759 v Surrey. Pohřbena byla ve Westminsterském opatství.

Tituly a oslovení 
 10. ledna 1741 - 4. září 1759: Její královská Výsost princezna Alžběta.

Reference

Externí odkazy 
 

Hannoverská dynastie
Britské princezny
Britské šlechtičny v 18. století
Narození v roce 1741
Narození 10. ledna
Narození ve Westminsteru (londýnský obvod)
Úmrtí v roce 1759
Úmrtí 4. září
Pohřbení ve Westminsterském opatství
Ženy